De Canon EOS 60D is een digitale 18,0 megapixel-spiegelreflexcamera gemaakt door Canon. De camera werd geïntroduceerd op 26 augustus 2010. Hij was de opvolger van Canon EOS 50D, met als opzienbarendste eigenschap het uitklapbare en kantelbare lcd-scherm. De 60D werd in 2013 opgevolgd door de Canon EOS 70D.

Kenmerken 
 Maximale effectieve resolutie 17,9 megapixel met een APS-C CMOS sensor.
 Een DIGIC IV beeldprocessor.
 5,3 fps continu opnamen (snelheid blijft behouden voor minimaal 58 foto's (JPEG), 16 foto's (RAW).
 1080p hd-videofunctie (24p, 25p en 30p).
 720p hd-videofunctie (50p en 60p).
 480p 'enhanced-definition'-videofunctie (50p en 60p).
 3 inch-lcd-scherm 3:2 verhouding met een resolutie van 1.040.000 pixels.
 9 punten metend autofocussysteem. (Cross type AF punten f/2.8 in het midden.)
 Geen AF-microaanpassing.
 63 zones kleurgevoeligheid iFCL-meetsysteem (iFCL = intelligent Focus Color Luminance).
 Draadloze flitsbediening.
 Body van aluminium en policarbonaathars met glasvezel.

60D